Avila-Pires kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernando Dias de Avila-Pires
 Teresa Cristina Sauer de Avila-Pires

Robotskapade auktorsförkortningar